Corporal puede hacer referencia a los siguientes artículos de esta enciclopedia:

 Pena corporal, por oposición a pena espiritual. 
 Corporal (liturgia)
 Corporal Clegg, canción de Pink Floyd.